|-
|(96001)||2004 NY22|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,204|| align=right|4,70|| align=right|3,843||MBA||11. julij 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96002)||2004 ND23|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,102|| align=right|5,79|| align=right|3,513||MBA||11. julij 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96003)||2004 NT24|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,170|| align=right|7,24|| align=right|3,322||MBA||15. julij 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96004)||2004 NH25|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,221|| align=right|15,55|| align=right|4,400||MBA||15. julij 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96005)||2004 NZ26|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,137|| align=right|7,30|| align=right|3,693||MBA||11. julij 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96006)||2004 NE27|| align=right|17,7|| align=right|2,292|| align=right|0,282|| align=right|1,72|| align=right|3,470||MBA||11. julij 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96007)||2004 ON3|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,226|| align=right|3,22|| align=right|3,730||MBA||16. julij 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96008)||2004 OA5|| align=right|14,6|| align=right|3,230|| align=right|0,209|| align=right|7,22|| align=right|5,804||MBA||16. julij 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96009)||2004 OB6|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,297|| align=right|9,28|| align=right|3,705||MBA||18. julij 2004||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96010)||2004 PY2|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,025|| align=right|13,76|| align=right|3,513||MBA||3. avgust 2004||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(96011)||2004 PD6|| align=right|16,2|| align=right|2,321|| align=right|0,291|| align=right|9,59|| align=right|3,536||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96012)||2004 PP6|| align=right|17,1|| align=right|2,237|| align=right|0,196|| align=right|6,63|| align=right|3,345||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96013)||2004 PB7|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,205|| align=right|1,35|| align=right|3,619||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96014)||2004 PD7|| align=right|16,3|| align=right|2,446|| align=right|0,189|| align=right|3,15|| align=right|3,825||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96015)||2004 PO7|| align=right|16,6|| align=right|2,677|| align=right|0,210|| align=right|1,38|| align=right|4,379||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96016)||2004 PP7|| align=right|17,0|| align=right|2,397|| align=right|0,200|| align=right|1,74|| align=right|3,710||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96017)||2004 PA9|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,135|| align=right|7,83|| align=right|3,555||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96018)||2004 PG9|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,151|| align=right|7,10|| align=right|3,563||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96019)||2004 PK9|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,246|| align=right|13,59|| align=right|4,515||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96020)||2004 PL9|| align=right|15,2|| align=right|3,045|| align=right|0,162|| align=right|9,59|| align=right|5,312||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96021)||2004 PD12|| align=right|16,0|| align=right|2,693|| align=right|0,303|| align=right|0,63|| align=right|4,418||MBA||7. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96022)||2004 PZ13|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,198|| align=right|5,04|| align=right|3,559||MBA||7. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96023)||2004 PW17|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,171|| align=right|1,80|| align=right|3,610||MBA||8. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96024)||2004 PD19|| align=right|16,6|| align=right|2,483|| align=right|0,106|| align=right|2,24|| align=right|3,911||MBA||8. avgust 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96025)||2004 PN19|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,131|| align=right|5,90|| align=right|3,567||MBA||8. avgust 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96026)||2004 PO27|| align=right|15,4|| align=right|3,112|| align=right|0,218|| align=right|8,01|| align=right|5,489||MBA||9. avgust 2004||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96027)||2004 PB29|| align=right|17,0|| align=right|2,350|| align=right|0,236|| align=right|2,59|| align=right|3,602||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96028)||2004 PD30|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,097|| align=right|9,51|| align=right|5,650||MBA||8. avgust 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(96029)||2004 PK31|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,265|| align=right|7,20|| align=right|4,622||MBA||8. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96030)||2004 PZ31|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,106|| align=right|7,17|| align=right|3,607||MBA||8. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96031)||2004 PG33|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,091|| align=right|6,46|| align=right|4,605||MBA||8. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96032)||2004 PN35|| align=right|16,1|| align=right|2,756|| align=right|0,118|| align=right|2,10|| align=right|4,574||MBA||8. avgust 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96033)||2004 PE36|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,151|| align=right|2,24|| align=right|3,558||MBA||9. avgust 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(96034)||2004 PW42|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,240|| align=right|5,46|| align=right|3,683||MBA||10. avgust 2004||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96035)||2004 PB54|| align=right|16,6|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|1,75|| align=right|3,739||MBA||8. avgust 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96036)||2004 PP57|| align=right|16,1|| align=right|2,749|| align=right|0,225|| align=right|1,84|| align=right|4,557||MBA||9. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96037)||2004 PQ65|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,132|| align=right|4,85|| align=right|3,681||MBA||10. avgust 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96038)||2004 PY67|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,136|| align=right|12,77|| align=right|4,538||MBA||6. avgust 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(96039)||2004 PN79|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,191|| align=right|3,18|| align=right|3,773||MBA||9. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96040)||2004 PO82|| align=right|15,1|| align=right|2,973|| align=right|0,206|| align=right|3,33|| align=right|5,125||MBA||10. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96041)||2004 PR90|| align=right|16,0|| align=right|2,264|| align=right|0,159|| align=right|6,18|| align=right|3,406||MBA||10. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96042)||2004 PZ90|| align=right|15,9|| align=right|2,713|| align=right|0,235|| align=right|1,92|| align=right|4,467||MBA||10. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96043)||2004 PC93|| align=right|15,2|| align=right|3,099|| align=right|0,171|| align=right|9,79|| align=right|5,455||MBA||12. avgust 2004||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96044)||2004 PU95|| align=right|15,3|| align=right|2,985|| align=right|0,075|| align=right|10,78|| align=right|5,157||MBA||13. avgust 2004||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96045)||2004 PX97|| align=right|13,9|| align=right|3,070|| align=right|0,092|| align=right|11,75|| align=right|5,379||MBA||14. avgust 2004||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96046)||2004 PW99|| align=right|16,2|| align=right|2,539|| align=right|0,196|| align=right|13,57|| align=right|4,044||MBA||11. avgust 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96047)||2004 QW6|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,070|| align=right|13,01|| align=right|5,455||MBA||21. avgust 2004||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96048)||2004 QU9|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,049|| align=right|7,14|| align=right|3,381||MBA||21. avgust 2004||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(96049)||2004 QF11|| align=right|14,8|| align=right|3,062|| align=right|0,114|| align=right|10,72|| align=right|5,358||MBA||21. avgust 2004||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(96050)||2004 QM14|| align=right|15,6|| align=right|2,920|| align=right|0,038|| align=right|8,25|| align=right|4,989||MBA||21. avgust 2004||Catalina||CSS
|-
|(96051)||2115 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,155|| align=right|4,93|| align=right|5,465||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96052)||2134 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,174|| align=right|3,05|| align=right|4,436||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96053)||2156 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,147|| align=right|12,72|| align=right|5,473||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96054)||2189 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,128|| align=right|0,069|| align=right|17,48|| align=right|5,531||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96055)||2596 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,209|| align=right|1,87|| align=right|5,558||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96056)||2704 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,122|| align=right|19,74|| align=right|5,611||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96057)||2711 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,117|| align=right|2,86|| align=right|3,665||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96058)||2831 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,119|| align=right|0,127|| align=right|2,58|| align=right|5,508||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96059)||3030 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,173|| align=right|9,93|| align=right|5,542||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96060)||3103 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,095|| align=right|9,59|| align=right|5,463||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96061)||4222 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,873|| align=right|0,074|| align=right|5,46|| align=right|4,868||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96062)||4558 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,126|| align=right|0,155|| align=right|4,37|| align=right|5,526||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96063)||4627 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,380|| align=right|0,200|| align=right|2,02|| align=right|3,670||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96064)||4772 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,877|| align=right|0,156|| align=right|2,40|| align=right|4,880||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96065)||4785 P-L|| align=right|16,1|| align=right|3,122|| align=right|0,179|| align=right|1,19|| align=right|5,515||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96066)||4799 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,687|| align=right|0,124|| align=right|14,63|| align=right|4,405||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96067)||4810 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,120|| align=right|12,12|| align=right|5,463||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96068)||4819 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,406|| align=right|0,112|| align=right|9,67|| align=right|6,284||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96069)||6060 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,147|| align=right|3,81|| align=right|4,016||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96070)||6078 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,675|| align=right|0,260|| align=right|14,24|| align=right|4,375||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96071)||6127 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,516|| align=right|0,180|| align=right|10,02|| align=right|3,991||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96072)||6222 P-L|| align=right|18,0|| align=right|2,146|| align=right|0,179|| align=right|1,22|| align=right|3,143||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96073)||6677 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,114|| align=right|4,35|| align=right|3,374||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96074)||6709 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,233|| align=right|3,17|| align=right|3,674||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96075)||6736 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|5,11|| align=right|4,015||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96076)||6825 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,238|| align=right|3,98|| align=right|3,379||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96077)||6840 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,526|| align=right|0,135|| align=right|2,64|| align=right|4,015||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96078)||6857 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,080|| align=right|1,70|| align=right|3,654||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96079)||7583 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,074|| align=right|2,87|| align=right|3,377||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96080)||7649 P-L|| align=right|17,1|| align=right|2,247|| align=right|0,293|| align=right|3,03|| align=right|3,368||MBA||27. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96081)||9079 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,189|| align=right|2,11|| align=right|3,658||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96082)||9606 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,197|| align=right|2,73|| align=right|5,440||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96083)||1242 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,176|| align=right|1,80|| align=right|3,530||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96084)||2225 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,129|| align=right|8,45|| align=right|3,512||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96085)||2256 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,201|| align=right|9,59|| align=right|3,494||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96086)||1006 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,940|| align=right|0,145|| align=right|4,91|| align=right|7,821||HLD||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96087)||1035 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,216|| align=right|23,41|| align=right|3,477||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96088)||1074 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,166|| align=right|11,46|| align=right|4,380||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96089)||1127 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,038|| align=right|5,37|| align=right|4,479||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96090)||1185 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,177|| align=right|7,86|| align=right|3,439||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96091)||1267 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,977|| align=right|0,109|| align=right|9,56|| align=right|5,135||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96092)||2036 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,989|| align=right|0,212|| align=right|4,98|| align=right|5,167||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96093)||2063 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,102|| align=right|4,57|| align=right|4,388||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96094)||2089 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,289|| align=right|0,153|| align=right|6,37|| align=right|3,462||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96095)||2095 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,712|| align=right|0,102|| align=right|1,13|| align=right|4,466||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96096)||2111 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,286|| align=right|0,152|| align=right|5,71|| align=right|3,455||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96097)||2122 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,202|| align=right|1,46|| align=right|3,456||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96098)||2143 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,986|| align=right|0,115|| align=right|11,69|| align=right|5,160||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96099)||2193 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,997|| align=right|0,205|| align=right|2,19|| align=right|5,187||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96100)||2263 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,465|| align=right|0,153|| align=right|4,86|| align=right|3,869||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96101)||3006 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,459|| align=right|0,291|| align=right|13,43|| align=right|3,855||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96102)||3054 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,109|| align=right|8,61|| align=right|3,470||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96103)||3132 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,097|| align=right|4,22|| align=right|4,407||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96104)||3189 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,475|| align=right|0,152|| align=right|6,34|| align=right|3,893||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96105)||3225 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|4,28|| align=right|3,451||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96106)||3313 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,189|| align=right|6,33|| align=right|3,422||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96107)||4109 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,470|| align=right|0,127|| align=right|7,85|| align=right|3,882||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96108)||4167 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,694|| align=right|0,240|| align=right|11,12|| align=right|4,420||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96109)||4192 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,690|| align=right|0,202|| align=right|3,65|| align=right|4,412||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96110)||4224 T-2|| align=right|17,5|| align=right|2,280|| align=right|0,173|| align=right|4,24|| align=right|3,442||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96111)||4243 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,714|| align=right|0,101|| align=right|5,44|| align=right|4,469||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96112)||5063 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,127|| align=right|7,01|| align=right|3,441||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96113)||5083 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,121|| align=right|13,59|| align=right|4,420||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96114)||5088 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,691|| align=right|0,148|| align=right|15,18|| align=right|4,414||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96115)||5139 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,004|| align=right|0,097|| align=right|9,13|| align=right|5,205||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96116)||5412 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,982|| align=right|0,132|| align=right|8,94|| align=right|5,149||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96117)||5458 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,091|| align=right|6,13|| align=right|3,452||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96118)||1087 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,132|| align=right|6,05|| align=right|3,356||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96119)||1091 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,081|| align=right|9,31|| align=right|5,433||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96120)||1114 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,449|| align=right|0,136|| align=right|5,48|| align=right|3,831||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96121)||1127 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,185|| align=right|8,70|| align=right|4,475||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96122)||1141 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,136|| align=right|7,59|| align=right|5,399||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96123)||1184 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,248|| align=right|13,97|| align=right|5,455||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96124)||2058 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,133|| align=right|0,122|| align=right|4,36|| align=right|5,546||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96125)||2152 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,152|| align=right|15,29|| align=right|5,430||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96126)||2174 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,160|| align=right|12,86|| align=right|4,493||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96127)||2202 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,071|| align=right|8,96|| align=right|5,497||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96128)||2220 T-3|| align=right|15,4|| align=right|3,083|| align=right|0,161|| align=right|4,67|| align=right|5,413||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96129)||2248 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,064|| align=right|10,22|| align=right|5,522||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96130)||2269 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,093|| align=right|9,38|| align=right|5,463||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96131)||2276 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,440|| align=right|0,168|| align=right|3,23|| align=right|3,810||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96132)||2354 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,092|| align=right|0,238|| align=right|4,67|| align=right|5,436||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96133)||2488 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,748|| align=right|0,048|| align=right|4,49|| align=right|4,554||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96134)||3027 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,107|| align=right|0,154|| align=right|2,51|| align=right|5,476||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96135)||3054 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,168|| align=right|5,70|| align=right|5,411||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96136)||3209 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,073|| align=right|0,179|| align=right|11,26|| align=right|5,385||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96137)||3252 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,184|| align=right|0,23|| align=right|3,407||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96138)||3277 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,112|| align=right|2,29|| align=right|4,528||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96139)||3324 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,176|| align=right|10,72|| align=right|5,448||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96140)||3339 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,711|| align=right|0,199|| align=right|4,39|| align=right|4,464||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96141)||3359 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,165|| align=right|0,55|| align=right|3,856||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96142)||3425 T-3|| align=right|15,4|| align=right|3,091|| align=right|0,220|| align=right|17,98|| align=right|5,434||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96143)||3434 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,734|| align=right|0,165|| align=right|2,97|| align=right|4,520||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96144)||3466 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,056|| align=right|0,201|| align=right|1,28|| align=right|5,342||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96145)||3808 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,169|| align=right|22,95|| align=right|5,502||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96146)||3834 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,469|| align=right|0,155|| align=right|3,23|| align=right|3,879||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96147)||3851 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,110|| align=right|0,098|| align=right|8,91|| align=right|5,483||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96148)||3991 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,064|| align=right|0,246|| align=right|12,84|| align=right|5,363||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96149)||4125 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,720|| align=right|0,300|| align=right|9,93|| align=right|4,484||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96150)||4158 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,262|| align=right|0,135|| align=right|6,58|| align=right|3,402||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96151)||4239 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,103|| align=right|7,63|| align=right|4,487||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96152)||4358 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,066|| align=right|0,128|| align=right|10,36|| align=right|5,367||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96153)||4651 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,129|| align=right|11,88|| align=right|5,491||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96154)||5121 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,084|| align=right|11,71|| align=right|5,393||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(96155)||1973 HA|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,399|| align=right|23,52|| align=right|4,538||MBA||27. april 1973||Observatorij Palomar||A. R. Sandage
|-
|(96156)||1974 CB|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,158|| align=right|5,20|| align=right|3,451||MBA||14. februar 1974||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(96157)||1978 UV4|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,211|| align=right|1,51|| align=right|3,651||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(96158)||1978 UE8|| align=right|15,1|| align=right|2,994|| align=right|0,223|| align=right|10,95|| align=right|5,179||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(96159)||1978 VR3|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,185|| align=right|1,51|| align=right|3,661||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(96160)||1978 VW7|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,217|| align=right|1,31|| align=right|3,663||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(96161)||1978 VS9|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,172|| align=right|0,45|| align=right|3,700||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(96162)||1979 MN7|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,229|| align=right|6,55|| align=right|4,028||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(96163)||1981 DJ1|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,076|| align=right|5,76|| align=right|3,536||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96164)||1981 EH6|| align=right|15,9|| align=right|2,867|| align=right|0,357|| align=right|4,10|| align=right|4,855||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96165)||1981 EL14|| align=right|14,4|| align=right|2,901|| align=right|0,034|| align=right|11,64|| align=right|4,941||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96166)||1981 EW15|| align=right|14,9|| align=right|2,906|| align=right|0,271|| align=right|10,65|| align=right|4,953||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96167)||1981 EG20|| align=right|14,2|| align=right|2,919|| align=right|0,166|| align=right|6,93|| align=right|4,987||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96168)||1981 ER23|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,101|| align=right|1,72|| align=right|4,101||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96169)||1981 EW23|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,179|| align=right|1,55|| align=right|3,603||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96170)||1981 EE29|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,087|| align=right|4,56|| align=right|3,515||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96171)||1981 ET32|| align=right|14,5|| align=right|2,962|| align=right|0,101|| align=right|9,63|| align=right|5,098||MBA||8. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96172)||1981 EN34|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,086|| align=right|5,97|| align=right|3,584||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96173)||1981 ED36|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,126|| align=right|6,34|| align=right|3,569||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96174)||1981 EF38|| align=right|17,0|| align=right|2,289|| align=right|0,157|| align=right|4,51|| align=right|3,463||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96175)||1981 EY43|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,167|| align=right|3,93|| align=right|4,097||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96176)||1981 EZ44|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,555||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(96177)||1984 BC|| align=right|16,2|| align=right|3,497|| align=right|0,534|| align=right|21,36|| align=right|6,539||MBA||30. januar 1984||Observatorij Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|(96178)||1987 SA4|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,357|| align=right|2,81|| align=right|4,143||MBA||29. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(96179)||1988 DX4|| align=right|15,9|| align=right|2,624|| align=right|0,228|| align=right|12,33|| align=right|4,249||MBA||25. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(96180)||1988 SR2|| align=right|13,4|| align=right|3,957|| align=right|0,144|| align=right|2,17|| align=right|7,871||HLD||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(96181)||1988 VW2|| align=right|15,9|| align=right|2,540|| align=right|0,304|| align=right|2,33|| align=right|4,048||MBA||8. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(96182)||1989 RT1|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,296|| align=right|13,33|| align=right|3,674||MBA||6. september 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(96183)||1989 UG2|| align=right|14,0|| align=right|2,338|| align=right|0,272|| align=right|26,83|| align=right|3,573||MBA||27. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(96184)||1990 QH3|| align=right|14,4|| align=right|2,694|| align=right|0,285|| align=right|17,20|| align=right|4,422||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(96185)||1990 RJ7|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,291|| align=right|7,24|| align=right|4,374||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(96186)||1990 SF8|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,189|| align=right|5,48|| align=right|3,397||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96187)||1990 UH4|| align=right|13,7|| align=right|2,839|| align=right|0,212|| align=right|17,75|| align=right|4,782||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96188)||1991 GC|| align=right|15,0|| align=right|2,294|| align=right|0,244|| align=right|23,45|| align=right|3,474||MBA||8. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(96189)||1991 NT3|| align=right|16,4|| align=right|1,821|| align=right|0,308|| align=right|13,99|| align=right|2,457||AMR||6. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(96190)||1991 PD19|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,210|| align=right|0,75|| align=right|4,051||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96191)||1991 TK9|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,010|| align=right|3,69|| align=right|4,262||MBA||3. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|96192 Calgary||1991 TZ15|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,144|| align=right|7,64|| align=right|3,540||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|96193 Edmonton||1991 TG16|| align=right|16,5|| align=right|2,576|| align=right|0,145|| align=right|4,72|| align=right|4,133||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(96194)||1991 VF6|| align=right|14,1|| align=right|2,622|| align=right|0,273|| align=right|18,72|| align=right|4,246||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96195)||1992 AW2|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,054|| align=right|5,33|| align=right|3,325||MBA||1. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96196)||1992 EQ4|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,044|| align=right|4,83|| align=right|3,410||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(96197)||1992 EF6|| align=right|16,1|| align=right|2,690|| align=right|0,203|| align=right|5,05|| align=right|4,412||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(96198)||1992 EF13|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,183|| align=right|2,73|| align=right|4,318||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(96199)||1992 EY24|| align=right|16,5|| align=right|2,196|| align=right|0,121|| align=right|3,98|| align=right|3,253||MBA||4. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(96200)||1992 QR2|| align=right|15,8|| align=right|3,114|| align=right|0,209|| align=right|4,35|| align=right|5,494||MBA||25. avgust 1992||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(96201)||1992 RK3|| align=right|15,7|| align=right|3,054|| align=right|0,278|| align=right|1,78|| align=right|5,337||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96202)||1992 RR7|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,202|| align=right|2,89|| align=right|3,711||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96203)||1992 SH3|| align=right|16,8|| align=right|2,404|| align=right|0,215|| align=right|3,07|| align=right|3,727||MBA||24. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96204)||1992 SN5|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,173|| align=right|9,05|| align=right|3,751||MBA||25. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|96205 Ararat||1992 ST16|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,191|| align=right|2,54|| align=right|3,751||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(96206)||1992 SU17|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,157|| align=right|3,55|| align=right|5,361||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(96207)||1993 FK4|| align=right|15,9|| align=right|2,528|| align=right|0,166|| align=right|7,25|| align=right|4,018||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96208)||1993 FY6|| align=right|15,1|| align=right|2,162|| align=right|0,149|| align=right|3,55|| align=right|3,179||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96209)||1993 FA9|| align=right|15,9|| align=right|2,578|| align=right|0,216|| align=right|4,82|| align=right|4,138||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96210)||1993 FR14|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,175|| align=right|5,98|| align=right|4,494||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96211)||1993 FU23|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,084|| align=right|6,32|| align=right|4,653||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96212)||1993 FK27|| align=right|15,7|| align=right|2,186|| align=right|0,176|| align=right|3,29|| align=right|3,230||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96213)||1993 FZ30|| align=right|15,6|| align=right|2,157|| align=right|0,175|| align=right|2,85|| align=right|3,167||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96214)||1993 FB42|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,242|| align=right|4,78|| align=right|4,127||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(96215)||1993 QR9|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,105|| align=right|2,77|| align=right|3,480||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96216)||1993 RM1|| align=right|14,9|| align=right|2,963|| align=right|0,076|| align=right|1,47|| align=right|5,099||MBA||15. september 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96217)||1993 RP2|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,202|| align=right|4,04|| align=right|3,484||MBA||14. september 1993||Cima Ekar||A. Boattini; V. Goretti
|-
|(96218)||1993 RZ14|| align=right|16,8|| align=right|1,936|| align=right|0,079|| align=right|19,14|| align=right|2,694||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96219)||1993 SH5|| align=right|15,3|| align=right|3,028|| align=right|0,251|| align=right|0,84|| align=right|5,269||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(96220)||1993 SY13|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,193|| align=right|4,44|| align=right|5,386||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(96221)||1993 TC2|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,197|| align=right|3,43|| align=right|3,577||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(96222)||1993 TU9|| align=right|15,1|| align=right|3,145|| align=right|0,145|| align=right|3,17|| align=right|5,576||MBA||12. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96223)||1993 TG14|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,105|| align=right|5,44|| align=right|3,517||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96224)||1993 TY17|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,120|| align=right|3,66|| align=right|3,581||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96225)||1993 TP18|| align=right|14,9|| align=right|3,065|| align=right|0,164|| align=right|1,65|| align=right|5,366||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96226)||1993 TS18|| align=right|17,0|| align=right|2,387|| align=right|0,184|| align=right|2,37|| align=right|3,686||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96227)||1993 TS22|| align=right|15,0|| align=right|2,974|| align=right|0,088|| align=right|10,81|| align=right|5,127||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96228)||1993 TV25|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,172|| align=right|2,39|| align=right|3,610||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96229)||1993 TE30|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,197|| align=right|2,25|| align=right|3,628||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96230)||1993 TZ35|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,100|| align=right|5,72|| align=right|3,615||MBA||11. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96231)||1993 TF39|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,153|| align=right|4,96|| align=right|3,605||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96232)||1993 TU39|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,182|| align=right|4,49|| align=right|3,554||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96233)||1993 TA41|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,073|| align=right|4,29|| align=right|3,567||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96234)||1993 UG|| align=right|15,8|| align=right|1,933|| align=right|0,187|| align=right|20,73|| align=right|2,687||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(96235)||1993 UB5|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,178|| align=right|6,00|| align=right|3,478||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96236)||1993 UL7|| align=right|15,6|| align=right|3,047|| align=right|0,049|| align=right|9,85|| align=right|5,319||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96237)||1993 VL1|| align=right|14,5|| align=right|2,969|| align=right|0,203|| align=right|22,92|| align=right|5,115||MBA||4. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(96238)||1994 AF4|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,229|| align=right|3,38|| align=right|3,605||MBA||4. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96239)||1994 AC7|| align=right|14,6|| align=right|3,142|| align=right|0,141|| align=right|8,79|| align=right|5,568||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96240)||1994 AE7|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,166|| align=right|4,11|| align=right|3,695||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96241)||1994 AG7|| align=right|16,9|| align=right|2,411|| align=right|0,195|| align=right|2,30|| align=right|3,742||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96242)||1994 AB17|| align=right|16,3|| align=right|2,600|| align=right|0,048|| align=right|0,92|| align=right|4,192||MBA||13. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96243)||1994 CF6|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,142|| align=right|11,77|| align=right|5,668||MBA||12. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96244)||1994 CA16|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,216|| align=right|7,82|| align=right|3,757||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96245)||1994 CA18|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,108|| align=right|3,46|| align=right|3,723||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96246)||1994 JZ5|| align=right|14,6|| align=right|2,696|| align=right|0,214|| align=right|7,29|| align=right|4,425||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96247)||1994 PT3|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,059|| align=right|5,05|| align=right|4,659||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96248)||1994 PX6|| align=right|15,7|| align=right|2,544|| align=right|0,154|| align=right|14,16|| align=right|4,057||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96249)||1994 PD22|| align=right|17,5|| align=right|2,203|| align=right|0,175|| align=right|0,97|| align=right|3,268||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96250)||1994 PE25|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,128|| align=right|4,62|| align=right|4,619||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov